Puig – comune spagnolo nella comunità autonoma Valenzana

Persone 
 Alberto Puig – ex pilota motociclistico spagnolo
 José Puig Puig – calciatore spagnolo
 Josep Puig i Cadafalch – architetto spagnolo, esponente del modernismo catalano
 Manuel Puig – scrittore, drammaturgo e sceneggiatore argentino
 Mónica Puig – tennista portoricana
 Pep Puig – scrittore spagnolo
 Riqui Puig – calciatore spagnolo
 Salvador Puig Antich – anarchico spagnolo
 Ximo Puig – politico spagnolo
 Yasiel Puig – giocatore di baseball cubano naturalizzato statunitense

Altro 
 Puig – azienda spagnola di moda e fragranze fondata e gestita dalla famiglia Puig